La gara di nuoto dei 100 metri stile libero maschili dei campionati mondiali di nuoto 2019 è stata disputata il 24 luglio e il 25 luglio presso il Nambu International Aquatics Centre di Gwangju. Vi hanno preso parte 120 atleti provenienti da 112 nazioni.

La competizione è stata vinta dal nuotatore statunitense Caeleb Dressel, mentre l'argento e il bronzo sono andati rispettivamente all'australiano Kyle Chalmers e al russo Vladislav Grinëv.

Podio

Programma

Record 
Prima della manifestazione il record del mondo e il record dei campionati erano i seguenti.

Nel corso della competizione non sono stati migliorati.

Risultati

Batterie

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Stile libero 100 M